

Linhas de redes ferroviárias 
 Linha 4 do Metrô de São Paulo — linha do Metrô de São Paulo
 Linha Amarela (Metropolitano de Lisboa) — linhas do Metropolitano de Lisboa
 Linha D (Metro do Porto) — linha do Metro do Porto
 Linha Amarela (Metro de Chicago) — linha do Metro de Chicago
 Linha amarela (Metro de Newcastle) — linhas do Metro de Newcastle
Linha Amarela (Rio de Janeiro) — via expressa da cidade do Rio de Janeiro

Outros 
 Linha Amarela (Rio de Janeiro) — designação popular da avenida Governador Carlos Lacerda

Desambiguações de transporte
Desambiguações de topônimos